Beato Jacinto puede referirse a:
Varios beatos de la iglesia católica que llevan el nombre de Jacinto:
Jacinto Hoyuelos
Andrés Jacinto Longhin